Оренбургский округ — административно-территориальная единица Средне-Волжской области (с 20 октября 1929 — Средневолжского края), существовавшая в 1928—1930 годах. Административный центр — город Оренбург.

Оренбургский округ был образован 14 мая 1928 года. В его состав вошли территории бывших Оренбургского и Орского уездов Оренбургской губернии.

30 июля 1930 года Оренбургский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Средневолжского края.

Административное деление 
Округ, по состоянию на 1929 год, был разделён на 15 районов:

В январе 1929 года к округу был присоединён Сорочинский район упразднённого Бузулукского округа.

Примечания

Литература 
 Административное деление Союза ССР. М., 1929.

Округа РСФСР